Bosznia-Hercegovina
Lupoglav falu Žepče községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
Lupoglav falu és község Isztria megyében
Lupoglav, falu Brckovljani községben, Zágráb megyében